La Maison Tellier est le titre de plusieurs œuvres :

Littérature 
 La Maison Tellier, nouvelle de Guy de Maupassant (1881)
 La Maison Tellier, recueil de nouvelles de Guy de Maupassant (1881)

Cinéma et télévision 
 La Maison Tellier, film franco-espagnol de Pierre Chevalier (1981)
 La Maison Tellier, téléfilm français d'Élisabeth Rappeneau (2008)

Musique 
 La Maison Tellier, groupe de musique français fondé en 2004

Homonymie de titre